Kreis Abai ist eine kasachische Verwaltungseinheit
im Gebiet Ostkasachstan, siehe Kreis Abai (Ostkasachstan)
im Gebiet Qaraghandy, siehe Kreis Abai (Qaraghandy)